Камышо́вая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Камышовая улица — улица в Волгограде.
 Камышовая улица — улица в Курске.
 Камышовая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Камышовая улица — улица в Томске.
 Камышовая улица — улица в городе Уфе.
 Камышовая улица — улица в Челябинске.
 Камышовая улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Камышовая улица — улица в Днепре.
 Камышовая улица — улица в Севастополе.

См. также 
 Камышинская улица